Шереметевский — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Шереметевский, Георгий Леонидович (1888—1969) — авиатор, руководитель Союза русских летчиков в Америке.
 Шереметевский, Павел Петрович (? — 1887) — врач, член Московского Общества русских врачей.
 Шереметевский, Фёдор Петрович (1841—1890) — физиолог, автор ряда работ по медицине.
 Шереметевский, Леонид Алексеевич (1849—1905) — начальник петербургской сыскной полиции.

Другое 
 Шереметевский проспект — улица в Иванове.
 Шереметевский замок — дворцово-парковый ансамбль в посёлке Юрино республики Марий Эл.

См. также 
 Шеремет
 Шереметев
 Шереметьево (значения)
 Шереметьевская
 Шереметьевский